Бухарест 2021 () — международный шахматный турнир, проходивший с 3 по 15 июня в Бухаресте, Румыния. Являлся одним из этапов серии Grand Chess Tour.

Соревнование выиграл гроссмейстер из Азербайджана Шахрияр Мамедьяров, набравший 6 очков из 9-и возможных.

 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2750)
 Место проведения: Sheraton Bucharest Hotel

Расписание 
 4 июня — церемония открытия
 Игровые дни: 5-9, 11-15 июня (начало игр — 15:00 по МСК).
 Выходной день: 10 июня

Призовой фонд 
Призовой фонд: 325 000 $

Участники 

¹) рейтинги даны на июнь 2021 года

Движение по турам

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира

Примечания 

Шахматные турниры
Шахматные турниры в Румынии